Badran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Badran, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Badran, Semarang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar